Kaimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Kaimoto (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Kōjirō Kaimoto (* 1977), japanischer Fußballspieler